Der Begriff epigäisch bezeichnet:

 eine Form der Keimung im Gegensatz zu hypogäische Keimung, siehe Keimung
 die Streuschicht des Bodens, siehe Edaphon #Einteilung
 oberirdisch wachsende Pilzfruchtkörper  epigäisch (Pilze)